Matilde Ucelay (1912-2008), architecte espagnole;
 Margarita Ucelay (1916(2014), universitaire espagnole;
 Enric Ucelay-Da Cal (1948-), historien espagnol.